Stichelberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Stichelberg (Gemeinde Schiedlberg), Ortschaft von Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

 Šmartno pri Litiji, Gemeinde in der Region Dolenjska in Slowenien, deutsch: Stichelberg